Арсен Люпен:
 Арсен Люпен — главный герой романов Мориса Леблана, «джентльмен-грабитель».
 Арсен Люпен — художественный фильм режиссёра Жана-Поля Саломе.
 Арсен Люпен против Шерлока Холмса — немецкий немой драматический сериал датского режиссёра Вигго Ларсена.